Kronion () ist

in der antiken Geographie:
 eine Erhebung bei Olympia, der Kronoshügel
 Kronion (Berg), Berg in Lakonien
 Kronion (Sizilien), Ort in Sizilien

sowie:
 Kronion (Beiname), eine Epiklese des Zeus
 Kronion (Monat), ein Monat mehrerer griechischer Kalender